Lengyelország
 Jawor falu a Cieszkówi járásban, Milicz megyében, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
 Jawor falu a Mniszkówi járásban, Opoczno megyében, a Łódźi vajdaságban
 Jawor falu a Solinai járásban, Lesko megyében, a Kárpátaljai vajdaságban
 Jawor falu a Wąsoszi járásban, Góra megyében, az Alsó-Sziléziai vajdaságban
 Jawor falu a Zelówi járásban, Belchatów megyében, a Łódźi vajdaságban